Kern (rivier), een rivier in de Amerikaanse staat Californië
 Kern River (album), een album van de Amerikaanse zanger Merle Haggard
 Kern River (lied), een countrynummer van de Amerikaanse zanger Merle Haggard